Museo Municipal de Bellas Artes puede hacer referencia a uno de los siguientes museos:

Museo Municipal de Bellas Artes Lucas Braulio Areco - Palacio del Mate, en Posadas, provincia de Misiones, Argentina;

Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España;
Museo Municipal de Bellas Artes de Santander, en Santander, Cantabria, España.